Judo na Poletnih olimpijskih igrah 2016. Tekmovanje v kategoriji do 63 kg je potekalo 9. avgusta 2016 v Carioca Areni 2.

Rezultati

Finale

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Viri
 Izidi na RTVSLO

2016
Judo na Poletnih olimpijskih igrah 2016